Hosner ist der Familienname folgender Personen:

 John F. Hosner (1925–2018), US-amerikanischer Forstwissenschaftler
 Peter A. Hosner (* 1981), US-amerikanischer Ornithologe